Снега (С’нега, С-нега) — российская экспериментальная альтернативная музыкальная группа, основанная летом 2005 года в результате творческого сотрудничества Ольги Кропотовой и Алексея Рахова(ранее участвовавшего в группах Странные игры, Deadушки, АВИА, НОМ). Три вокалистки группы имеют музыкально-театральное образование.

Особенностью группы является сочетание музыкального выступления с театральным представлением, перформанс-действием. Снега работает в самых разных направлениях, сочетает различные стили: готический минимализм, этно, электропанк, фри-джаз, электропоп, хип-хоп. В музыкальном сопровождении используются компьютерные технологии в сочетании с различными музыкальными инструментами: виолончель, скрипка, этническая перкуссия, саксофон, флейта, губная гармоника. У группы несколько программ: клубная, концертно-театральная, кинопрограмма.

Снега в 2007 году стала лауреатом фестиваля «Time Out Новая Музыка». Артемий Троицкий в Cosmopolitan назвал группу «интригующим новым именем». Группе посвящён фильм американского режиссёра Михаила Торича «Тесто».

Состав группы 
 Ольга Кропотова — композитор, автор песен, вокал
 Алексей Рахов — саунд-продюсер, аранжировщик, духовые
 Валентина Иванова — вокал
 Екатерина Гладилина — вокал
 Валентина Якубенайте — виолончель
 Юлия Бондаренко — скрипка
 Гермина Гордиенко — перкуссия

Видеоклипы 
 Круговорот
 Александр (+альтернативный клип)
 Твоя соль во мне
 Стакан молока

Фестивали 
 I Time Out Новая Музыка (2007)
 I Международный фестиваль квир-культуры (2008)
 V Open Cinema, церемония закрытия (2009)
 II Международный фестиваль квир-культуры (2009)
 Фестиваль таперского искусства (2009) — выступление с авторскими саундтреками к фильмам «Андалузский пёс» Бунюэля и Сальвадора Дали и к фильму «Антракт» Рене Клера.
 «Грибное Шоу» на открытии театра «Лицедеи»
 MimozaFest (2010)
 Этномеханика (2010)
 Фестиваль РАХОВ-50 (2010)
 Фестиваль ИлосаариРок (Йоэнсуу, Финляндия) (2011)
 Дни России в Финляндии (Варкаус , Финляндия) (2011)
 ПЛОТ ИСКУССТВ-5 (2012)
 VIII Международный фестиваль джаза PETROJAZZ (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Группа «С`НЕГА». «100Процентный звук». 100ТВ
 АЛЕКСЕЙ РАХОВ: «Театр абурда уже давно вокруг нас…» 

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году